Sergeant-majoor administrateur
 Steenmastiekasfalt
 Spinale musculaire atrofieën, een groep van spierziekten
 Sociaal-Medische Advisering
 Sportmedisch Adviescentrum 
 Styreen-maleïnezuuranhydride 
 Shanghai Maple Automobile
 Scarlet Music AB
 Societas Missionum ad Afros, (Latijn) SMA, Sociëteit voor Afrikaanse Missiën, ook bekend als de Missionarissen van Cadier en Keer

Bedrijven
SMA Solar Technology, producent van omvormers